Вензель — зображення початкових літер імені та прізвища або імені та по батькові, які зазвичай переплітаються між собою і утворюють візерунок

Населені пункти 

 Вензель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Вензель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом